Osoby o nazwisku Eisenlohr:
 Friedrich Eisenlohr (1805–1855) – niemiecki architekt
 Karl Eisenlohr (1847–1896) – niemiecki lekarz, neurolog
 Wilhelm Eisenlohr (1799–1872) – niemiecki fizyk